Conflito
Ou ainda:
Conflito armado - guerras
Conflito (telenovela) - produção brasileira de 1982

Veja também
Confronto

Desambiguação